Přírodní lutecium (71Lu) je tvořeno dvěma izotopy: stabilním 175Lu (přirozený výskyt 97,401 %) a 176Lu (2,599 %, poločas přeměny 3,76×1010 let). Bylo také popsáno 37 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 150 až 188, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější umělé radioizotopy jsou 174Lu (poločas přeměny 3,31 let), 173Lu (1,37 let), 171Lu (8,24 dne), 172Lu (6,70 d) a 177Lu (6,647 d). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 2,5 dne, většina pod 6 minut. Radioizotopy s nukleonovým číslem 174 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy ytterbia, zatímco u 176Lu a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na hafnium..

Seznam izotopů

Reference 

Lutecium
Lutecium